Суперлига Сербии 2017/18 — 12-й сезон высшего футбольного дивизиона Сербии. Чемпионский титул защищал «Партизан».

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 16 клубов из одиннадцати городов. Они играют между собой двухкруговой турнир (30 туров). По его результатам все клубы разделяются на две группы по 8 команд в каждой. Первая восьмёрка разыгрывает чемпионский титул и места в еврокубках, а вторая определяет две команды, которые покинут высший дивизион.

Еврокубковая квота 
Чемпион Сербии стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Сербию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все сербские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Первый этап

Потуровая таблица

Второй этап

Чемпионский турнир 

Заметки:
1. (C) Чемпион
2. * Так как Раднички в первом туре финишировал выше Спартака Суботицы она заняла место выше.

Потуровая турнирная таблица

Турнир за 7-12 места 

Заметки:
1. * При равном количестве очков клуб получившая в первом туре больше очков занимает место выше.

Потуровая турнирная таблица

Примечания 

Сербия
Чемпионат Сербии по футболу